Длина свободного пробега молекулы — это среднее расстояние , которое пролетает частица за время между двумя последовательными столкновениями.

Для каждой молекулы это расстояние различно, поэтому в кинетической теории газов под длиной свободного пробега обычно подразумевается средняя длина свободного пробега <>, которая является характеристикой всей совокупности молекул газа при заданных значениях давления и температуры.

Теория рассеяния 

Представим поток частиц, проходящих через мишень размером , и рассмотрим бесконечно тонкий слой этой мишени (см. рисунок). Красным здесь обозначены атомы, с которыми частицы падающего пучка могут столкнуться. Значение длины свободного пробега будет зависеть от характеристик этой системы. Если все частицы мишени покоятся, то выражение для длины свободного пробега будет выглядеть как:

 

где  — количество частиц мишени в единице объёма, а  — эффективное сечение.

Площадь такого слоя , объём , и тогда количество неподвижных атомов в нём . Вероятность  рассеяния этим слоем одной частицы равна отношению части площади сечения, «перекрываемой» всеми рассеивающими частицами, ко всей площади сечения:

  где  — площадь, или, более точно, сечение рассеяния одного атома.

Тогда уменьшение  интенсивности потока будет равно начальной интенсивности, умноженной на вероятность рассеяния частицы внутри мишени:

 

Получаем дифференциальное уравнение

 

решение которого известно как закон закон Бугера и имеет вид , где  — расстояние, пройденное пучком,  — интенсивность пучка до того, как он попал в мишень, а  называется средней длиной свободного пробега, потому что она равна среднему расстоянию, пройденному частицей пучка до остановки. Чтобы убедиться в этом, обратим внимание, что вероятность того, что частица будет рассеяна в слое от  до , равна

 

И таким образом, среднее значение  будет равно

 

Отношение части частиц, которые не рассеялись мишенью, к количеству, падающему на её поверхность, называется коэффициентом пропускания , где  — толщина мишени

Кинетическая теория 
В кинетической теории газов длина свободного пробега частицы (например, молекулы) — это среднее расстояние, которое проходит частица за время между столкновениями с другими движущимися частицами. В приведенном выше выводе предполагалось, что частицы-мишени находятся в состоянии покоя, поэтому формула , вообще говоря, справедлива только для падающих частиц со скоростями, высокими относительно скоростей совокупности таких же частиц со случайным расположением. В этом случае движения частиц мишени будут незначительны, а относительная скорость примерно равна скорости частицы.

Если же частица пучка является частью установившейся равновесной системы с идентичными частицами, то квадрат относительной скорости равен:

В состоянии равновесия значения скоростей  и  случайны и независимы, поэтому , а относительная скорость равна

Это означает, что количество столкновений равно , умноженному на количество неподвижных целей. Следовательно, применимо следующее соотношение:

Из закона Менделеева-Клапейрона  и с учётом  (эффективная площадь поперечного сечения для сферических частиц радиусом ) можно показать, что длина свободного пробега равна

  где k — постоянная Больцмана.

На практике диаметр молекул газа не определён точно. Фактически, кинетический диаметр молекулы определяется через длину свободного пробега. Как правило, молекулы газа не ведут себя как твердые сферы, а скорее притягиваются друг к другу на больших расстояниях и отталкиваются друг от друга на меньших, что можно описать с помощью потенциала Леннарда-Джонса. Один из способов описать такие «мягкие» молекулы — использовать параметр σ Леннарда-Джонса в качестве диаметра. Другой способ — предположить, что газ в модели твердых сфер имеет ту же вязкость, что и рассматриваемый реальный газ. Это приводит к средней длине свободного пробега

 

где m — масса молекулы, а μ — вязкость. Это выражение можно удобно представить в следующем виде:

 

где  — универсальная газовая постоянная, а  — молекулярная масса. Эти разные определения диаметра молекулы могут привести к немного разным значениям длины свободного пробега.

Формула 
 , где  — эффективное сечение молекулы, равное  ( — эффективный диаметр молекулы), а  — концентрация молекул.

Примеры 
В следующей таблице приведены типичные значения длины свободного пробега молекул воздуха при комнатной температуре для различных давлений.

См. также 
 Вакуум
 Рассеяние частиц
 Физическая кинетика
 Вязкость

Примечания

Ссылки 
 

Термодинамика
Молекулярная физика